Гуан:

 Гуан — подгруппа в составе группы народов акан в Гане.
 Гуан, Антуан (1733—1821) — французский ботаник.